Забиан Дауделл (; род. , Пахоки, штат Флорида, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника.

Карьера 
После завершения обучения в Политехническом университете Вирджинии, где он выступал за студенческую команду, впервые побывал в Летнем лагере НБА с командой «Сиэтл Суперсоникс». В 2007 году начал профессиональную карьеру во французском «Нанси», где стал чемпионом страны. В июле 2008 года вновь отправился в Летний лагерь с командой «Сакраменто Кингз». Следующий сезон Забиан провел в итальянском «Джуниор Казале» из второго дивизиона страны. Вместе с командой Дауделл дошёл до полуфинала плей-офф Серии А2.

В 2009 году попал в Летний лагерь НБА с командой «Финикс Санз», в декабре — подписал контракт с «Талса Сиксти Сиксерс» (сейчас — «Оклахома-Сити Блю») из Лиги развития НБА, отыграл 10 матчей и отправился в испанскую «Уникаху», где получил первый опыт выступления в Евролиге. В июле 2010 года вновь побывал в Летнем лагере с «Финикс Санз», а затем вернулся в «Талса Сиксти Сиксерс». В январе 2011 года «Финикс Санз» подписали с Дауделлом десятидневный контракт, который позже продлили на этот же срок, а затем — и до конца сезона. В НБА Дауделл отыграл 24 матча, за 12,2 минуты набирая 5 очков, 2,1 передачи и 0,8 подборов.

В январе 2012 года перешёл в турецкий «Анадолу Эфес», получил травму и не вышел на площадку ни разу, а затем подписал контракт с «Гран-Канарией».

В июле 2012 года отправился в Летний лагерь НБА с командой «Миннесота Тимбервулвз», принял участие в 4 матчах и согласился на продолжение карьеры в красноярском «Енисее».

Спустя полтора года, в декабре 2013, Дауделл перешёл в «Летувос Ритас», за который отыграл 17 матчей в Единой лиге ВТБ (став полуфиналистом плей-офф), набирая 6,4 очка, 1,9 подбора и 3,6 передачи. В Евролиге за литовский клуб провел 3 матча — 12 очков, 2,9 подборов и 3 передачи; в Еврокубке — 8 матчей: 6,8 очков, 1 подбор, 1,1 передачи.

Сезон 2014/2015 Дауделл отыграл в бельгийском «Спиру Шарлеруа». В рамках чемпионата страны провёл 29 матчей, набирая 13,8 очков, 3 подбора, 2,7 передачи и 1,9 перехватов; в Еврокубке — 4 матча: 10,5 очков, 4 подбора, 4,5 передачи, 1,5 перехвата. В Бельгии команда Дауделла также оступилась в полуфинале плей-офф, который он не доиграл из-за аппендицита.

В июле 2015 года подписал однолетний контракт с «Зенитом». Проведя за петербургский клуб сезон и став бронзовым призёром Единой лиги ВТБ, 14 августа 2016 года Забиан покинул команду. В составе «Зенита» Дауделл провёл 38 игр в Единой лиге ВТБ, в среднем за матч набирая 11,7 очка, 3,4 подбора и 5,7 передачи.

В августе 2016 года Дауделл стал игроком «Канту».

20 июля 2017 года Забиан вновь подписал контракт с «Енисеем».

Достижения 
  Чемпион Франции: 2007/2008
  Бронзовый призёр Единой лиги ВТБ: 2015/2016
  Бронзовый призёр чемпионата России: 2015/2016

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания 

Баскетболисты США
Разыгрывающие защитники
Игроки «Виргиния Тех Хокис» (баскетбол)
Игроки БК «Нанси»
Игроки БК «Джуниор Казале»
Игроки «Талса Сиксти Сиксерс»
Игроки БК «Уникаха Малага»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки БК «Гран-Канария»
Игроки БК «Енисей»
Игроки БК «Ритас»
Игроки БК «Спиру Шарлеруа»
Игроки БК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки БК «Канту»
Игроки БК «Шампань Шалон-Реймс»
Игроки БК «Пистоя Баскет 2000»
Игроки БК «Раста Фехта»